Горнье Мало Блато
 Билечко озеро (Bilećko jezero) — Частично в Черногории, большая часть в Боснии.
 Биоградское озеро (Biogradsko jezero)
 Црно озеро (Чёрное озеро, Crno jezero) — Ледниковое озеро около Жабляка, в заповеднике Дурмитор.
 Хрдиско озеро (Hridsko jezero)
 Капетаново озеро (Kapetanovo jezero) — Ледниковое озеро, 20 km east of Nikšić.
 Крупачко озеро (Krupačko jezero) — Искусственное озеро рядом с Никшичем.
 Озеро Ливеровичи (Jezero Liverovići) — Искусственное озеро рядом с Никшичем.
 Манито озеро (Manito jezero) — Ледниковое озеро, в 20 км от Никшича, около озера Капетан.
 Пешица озеро (Pešića jezero)
 Пивско озеро (Pivsko jezero) — Самое большое искусственное озеро.
 Плавское озеро (Plavsko jezero) — Ледниковое озеро, около Плава
 Рикавачко озеро (Rikavačko jezero)
 Скадарское озеро(Skadarsko jezero/Liqeni i Shkodres) — 2/3 в Черногории, 1/3 в Албании.
 Слано озеро (Slano jezero) — Искусственное озеро рядом с Никшичем..
 Сушичко озеро (Sušičko jezero)
 Шасское озеро (Šasko jezero/Liqeni i Shasit)
 Шишко озеро (Šiško jezero)
 Трновацко озеро (Trnovačko jezero)
 Велико озеро (Veliko jezero)
 Визиторско озеро (Visitorsko jezero)
 Вражье озеро (Vražje jezero) — Ледниковое озеро рядом с Жабляком
 Зминичко озеро (Zminičko jezero) — Ледниковое озеро рядом с Жабляком
 Зогайско озеро (Zogajsko jezero)

Литература 
 Д. Дукић, Воде у НР Црној Гори, Зборник радова V конгреса географа ФНРЈ 1959.
 С. Станковић, Планинска језера у Црној Гори, Титоград 1975.
 Ekolog, elektronski bilten, Specijalni br 1 , ISSN 1800-7031, 31. jul 2008.

Озёра Черногории
Списки озёр
Списки:Черногория